Lionardo Vigo Calanna  – (1799-1879) patriota, poeta e studioso italiano.
Lionardo Vigo Fuccio  – (1805-1882) amministratore locale e politico italiano.